Pilar kan syfta på:

 Pilar – ett släkte i familjen videväxter

Argentina 

 Partido de Pilar, kommun, Buenos Aires, 
 Pilar (kommunhuvudort), Buenos Aires, 
 Pilar (ort i Argentina, Córdoba),

Brasilien 

 Pilar (kommun i Brasilien, Alagoas, lat -9,62, long -36,06), 
 Pilar (ort i Brasilien, Alagoas, Pilar, lat -9,60, long -35,96), 
 Pilar (kommun i Brasilien, Paraíba, lat -7,26, long -35,27), 
 Pilar (ort i Brasilien, Paraíba, Pilar, lat -7,27, long -35,26), 
 Itamaracá, ort, Pernambuco, Ilha de Itamaracá, 
 Pilar do Sul (ort), São Paulo,

Paraguay 

 Ñeembucú, departement, 
 Pilar, Ñeembucú, departementshuvudort i Ñeembucú,